Лас Малвас има више значења:

 Лас Малвас, Ел Ресбалон (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Малвас, Чикивитес (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику